Albani kan avse:

 Albani, en adlig familj utdöd år 1852
 Albani (bryggeri), ett bryggeri i Odense på Fyn i Danmark
 Colli Albani, en station på Roms tunnelbanas Linea A
 Monti Albani, ett bergsområde i Italien

Se även
 Albano